Двадесета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 16. августа 1985. у Лас Лењасу у Аргентини а завршена је 22. марта 1986. у Бромону у Канади. Победници у укупном поретку су били Марк Ђирардели из Луксембурга и Марија Вализер из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 46 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 37 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1985.
Алпско скијање у 1986.